Сезон 2005-06 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 23 липня 2005 та 13 травня 2006 року. Став 15-м сезоном з моменту заснування турніру. 

Участь у змаганні, яке проходило у два етапи, брали 12 команд. На першому етапі, в рамках якого усі 12 команд зіграли між собою по дві гри, відбулося розподілення учасників турніру на дві групи — Групу сильніших та Групу слабших. На другому етапі відбулися змагання у кожній з цих груп, що складалися з 6 команд кожна. Для визначення турнірного становища команд у кожній з груп другого етапу враховувалися також очки, набрані ними на першому етапі. Фінальне становище команд у Групі сильніших визначало чемпіона країни та представництво Хорватії в єврокубках. Змагання у Групі слабших було покликане визначити команду, яка за результатами сезону відразу вибувала до Другої ліги. Команда, що зайняла передостаннє місце у Першій лізі, мала брати участь у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі проти представника нижчого дивізіону. Однак, оскільки друга команда Другої ліги не змогла отримати ліцензію Хорватського футбольного союзу, необхідну для виступів у Першій лізі, представник елітного дивізіону, «Меджимур'є», зберіг за собою це право автоматично.

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке здобуло свій загалом восьмий чемпіонський титул, перервавши дворічне домінування в хорватському чемпіонаті сплітського «Хайдука».

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Група сильніших

Турнірна таблиця

Результати матчів

Група слабших

Турнірна таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2005–06 на RSSSF  

2005-06
Хорватія
Хорватія
2005 у хорватському спорті
2006 у хорватському спорті